Enfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Enfield Township (Illinois)
 Enfield Township (North Carolina)